Степа́н Васи́льев: 
 Васильев, Степан Иннокентьевич (1925—1960) — Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Степан Петрович (1892—1935) — герой Гражданской войны.